Gymnacranthera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Gymnacranthera ingår i familjen Myristicaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Magnoliaordningen
Gymnacranthera